Лагуна Бич има више значења:
 Лагуна Бич (Флорида)
 Лагуна Бич (Калифорнија)